Акация катеху () — растение семейства , вид рода Акация, дико произрастающее в тропической Азии и культивируемое в Индии и Пакистане.

Биологическое описание 

Это — невысокое сильноветвистое дерево с твёрдой тёмно-бурой древесиной.

Листья дваждыперистосложные с многочисленными мелкими листочками при основании с парными шипами.

Цветки жёлтые, собраны в колосовидные соцветия.

Плод — сплюснутый односемянной боб. Внутри боба содержится сплюснутое округлое тёмно-бурое семя.

Сырьё 
Сырьём является экстракт древесины, называемый катеху, получаемый путём её измельчения, вываривания с водой, последующего выпаривания и высушивания. Катеху поступает в продажу в виде различной величины кусков медно-бурого, почти чёрного цвета, сильно вяжущего и горьковатого вкуса. Он должен полностью растворяться в воде и этиловом спирте, а в реакции с железоаммониевыми квасцами давать чёрно-зелёный осадок.

Химический состав 
Древесина растения богата специфическими дубильными веществами, образованными путём конденсации так называемых катехиновых единиц (катехина, эпикатехина и их димеров).

В коре и листьях акации катеху содержится DMT и другие триптаминовые алкалоиды.

Использование 
Раствор катеху применяется как вяжущее средство внутрь, для примочек снаружи и для полоскания при рыхлости и кровоточивости дёсен.

В местах произрастания катеху используется для изготовления бетелевой жвачки, а также как красящее и дубильное средство.

Краситель , производимый из древесины акации катеху, используется для создания чёрной водки.

Таксономия 
Вид Акация катеху входит в род  трибы  подсемейства  семейства  порядка .

Литература

Примечания

Ссылки 

 International Legume Database & Information Service (ILDIS) 

Акация
Флора Южной Азии
Лекарственные растения